Дюїзе́ль () — муніципалітет у Франції, в регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північний схід від Парижа, 115 км на південний схід від Ам'єна, 22 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Дюїзель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Дюїзель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена